WMSC steht für:

 Whistler Mountain Ski Club
 World Memory Sports Council

Abkürzung